Петрич може да се отнася за:
 Петрич, град в Област Благоевград, България;
 Петрич, село в Община Златица, Софийска област, България;
 Петрич, старо име на село Петърч, община Костинброд, Софийска област, България;
 Петрич, връх на остров Ливингстън, Антарктида, именуван на град Петрич;
 Петрич, крепост край Асеновград, област Пловдив, България;
 Петрич, крепост-резиденция и дворцов комплекс на река Неродимка, Косово.

Вижте също:
 Петрича, защитена местност край село Аврен, община Аврен, Варненска област, България;
 Петрича, село в община Сребреница, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Петрич кале, крепост край село Разделна, община Аврен, Варненска област, България.